DeBarge steht für:

 DeBarge, eine US-amerikanische R&B-, Soul- und Funk-Band

DeBarge ist der Familienname folgender Personen:

 El DeBarge (Eldra Patrick DeBarge; * 1961), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musiker
 Kristinia DeBarge (* 1990), US-amerikanische Popsängerin